Sylvan Augustus Ebanks-Blake (Cambridge, 29 de março de 1986) é um futebolista inglês que atua como atacante. Atualmente está sem clube.

Carreira 
Começou sua carreira no Manchester United como grande promessa, mas acabou não disputando sequer uma partida pelo clube de Manchester. Sem chances no forte elenco do clube, foi então emprestado ao Royal Antwerp, onde disputou nove partidas e marcou quatro gols. Posteriormente, foi novamente emprestado, desta vez ao Plymouth Argyle, onde manteve a titularidade absoluta, fazendo com que no fim de seu empréstimo o presidente do Plymouth, Paul Stapleton, o aprovasse e adquirisse em definitivo o passe do jogador, sendo assim o novo reforço da equipe.

Dois anos mais tarde, despertou o interesse do Wolverhampton Wanderers, que o contratou por 300 mil libras (815 mil reais). Já na Football League Championship 2008-09 (a segunda divisão inglesa), em sua primeira temporada pelo clube, foi o artilheiro do campeonato com 25 gols, sendo o principal jogador no acesso do time à primeira divisão. Porém, já na Premier League 2009-10 decepcionou os torcedores ao marcar apenas dois gols em todo o campeonato, chegando a ser reserva no ataque do Wolverhampton.

Títulos 
 Manchester United
 FA Youth Cup: 2002–03

 Wolverhampton Wanderers
 Football League Championship: 2008–09

Artilharias 
 Football League Championship: 2007–08 (23 gols), 2008–09 (25 gols)

Ligações externas
Perfil em Soccerway
Perfil em Soccerbase

Futebolistas da Inglaterra
Futebolistas do Manchester United F.C.
Futebolistas do Royal Antwerp FC
Futebolistas do Plymouth Argyle F.C.
Futebolistas do Wolverhampton Wanderers F.C.
Futebolistas do Ipswich Town F.C.